La palabra murciélago puede referirse a:

En biología 
 Los murciélagos, nombre común de los quirópteros, mamíferos cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas.
 El murciélago común (Pipistrellus pipistrellus).
 Los murciélagos, familia de peces teleósteos marinos llamados así por su aspecto.
 El nombre común de la planta Melampyrum cristatum.

 Otros usos 
 Murciélago,  figura heráldica.
 Murciélago, histórico toro de lidia que fue indultado en 1879 por la bravura demostrada durante la lidia.
 El murciélago, opereta cómica en tres actos de Johann Strauss (hijo). 
 El murciélago, seudónimo utilizado por el periodista peruano Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889).
 Los murciélagos'', apodo de la selección de fútbol para ciegos de Argentina.
 Lamborghini Murciélago''', modelo de automóvil deportivo.